Ёсихито (慶仁), Император Накамикадо (中御門天皇) (14 января 1702 — 10 мая 1737) — 114-й правитель в истории Японии, правил с 27 июля 1709 по 13 апреля 1735 года.

Биография 
Император Накамикадо родился 14 января 1702 года. Был пятым сыном императора Хигасияма. Матерью мальчика была Кусигэ Ёсико, дочь министра печати Кусигэ Такаёси. Новорождённому дали имя Ёсихито и титул принц Масу-но-мия.

В 1707 году принца провозгласили наследником престола, а в 1708 году даровали титул котайси. В 1709 году его отец передал ему пост императора Японии. На церемонии коронации присутствовали послы из тогда независимого государства Рюкю, что является одним из важных свидетельств тесных связей Рюкю с Японской империей.

В 1713 году при опасности пожара император вместе с императорским бронзовым зеркалом были эвакуированы в поместье Урабэ.

В 1729 году, во время правления императора Накамикадо, по заказу сёгуна Токугавы Ёсимунэ в Японию привезли вьетнамского слона. Император также захотел увидеть редкого зверя и приказал привести его ко дворцу. Поскольку право на императорскую аудиенцию имели лишь титулованные особы высокого ранга, животному предоставили титул  и младший 4-й чиновничий ранг. На приёме слон стал на колени и поклонился, чем очень поразил владыку. На радостях монарх сочинил стих:

В течение своей жизни император Накамикадо занимался изучением старого дворцового церемониала. Свои исследования по этой теме он собрал в труде . Монарх был мастером японской поэзии и каллиграфии, а также хорошо играл на японской флейте. По преданию, даже дикие лисы приходили послушать его игру.

В 1735 году император Накамикадо передал трон своему сыну Тэрухито, который принял имя императора Сакурамати. Сам отставной монарх взял себе титул дайдзё тэнно.

10 мая 1737 года император Накамикадо умер в 35-летнем возрасте. Его похоронили в  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото.

Генеалогия 
Пятый сын Императора Хигасиямы

Дети 
Известно о шестнадцати детях:
 Императрица: 
 Первый сын: , позднее Император Сакурамати
 Фрейлина: 
 Второй сын: , буддистский священник
 Четвёртая дочь: 
 Шестая дочь: 
 Восьмая дочь: 
 Фрейлина: 
 Третий сын: , буддистский священник
 Служанка?: 
 Вторая дочь: 
 Третья дочь: 
 Пятая дочь: 
 Седьмая дочь: 
 Пятый сын: 
 Служанка?: 
 Шестой сын: , буддистский священник
 Супруга: дочь 
 Первая дочь: 
 Пятый сын: , буддистский священник
 Приёмные дети, усыновлённые для того, чтобы стать служителями важных буддийских храмов:
 , сын наследного принца 
  сын наследного принца

Примечания 

 08